Thomason ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Thomason, britischer Musikproduzent und DJ 
 Bobby Thomason († 2013), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 C. J. Thomason (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler und Model
 Hugh French Thomason (1826–1893), US-amerikanischer Politiker
 James Thomason (1804–1853), britischer Kolonialgouverneur
 John W. Thomason (1893–1944), US-amerikanischer Marineoffizier, Autor und Illustrator
 Marsha Thomason (* 1976), englische Schauspielerin
 R. Ewing Thomason (1879–1973), US-amerikanischer Politiker
 Robert Thomason (1952–1995), US-amerikanischer Mathematiker
 Sarah Thomason, US-amerikanische Linguistin

Siehe auch:

 Thomasson